A Próxima Vítima (telenovela), produção brasileira (1995)
 A Próxima Vítima (filme), de João Batista de Andrade (1983), com Antônio Fagundes e Mayara Magri
 A Próxima Vítima (livro), de Ganymédes José (1984)
 Jennifer 8 - A Próxima Vítima, filme (1992) com Andy Garcia e Uma Thurman

Desambiguações de artes